Nils Göransson kan syfta på:

Nils Göransson Gyllenstierna (1526–1601) – en svensk riksdrots, riksråd och av flera kungar utsedd ståthållare
Nils Göransson Gyllenstierna af Björksund och Helgö (1670–1731) – en svensk militär och ämbetsman